Ion Iliescu, Roemeens president
 Adriana Iliescu, Roemeens kinderboekenschrijfster